XXX. (30.) Korps bzw. XXX. Armeekorps oder XXX Corps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:
 XXX. Armeekorps (Wehrmacht)
 XXX Corps (Vereinigtes Königreich)
 XXX Corps (Pakistan)